Het Maritiem Toernooi, ook bekend als Den Helder Maritiem, was een Nederlands voetbaltoernooi. Het toernooi werd sinds 1981 jaarlijks georganiseerd door de 'Stichting Organisatie Sportevenementen'. Het vond tot en met 2017 plaats in de stad Den Helder, in de maanden juli of augustus. Het toernooi werd door professionele voetbalclubs gezien als een voorbereiding voor het aankomende seizoen.

In 2017 besloot het bestuur van Den Helder Maritiem om met ingang van 1 januari 2018, na ruim 37 jaar, te stoppen met het organiseren van topsportevenementen in Den Helder.

De vereniging heeft ook andere sportevenementen georganiseerd in samenwerking met de N.T.T.B. (Nederlands Tafeltennisbond), de N.H.V. (Nederlands Handbalverbond) en de N.B.B. (Nederlandse Basketbalbond).

Historie deelnemers 
Clubs die ooit hebben deelgenomen aan het Maritiem toernooi (selectie):

Overzicht 

¹ Gespeeld als Noordhollands Provinciekampioenschap.

Externe links
 Officiële site Maritiem Toernooi.
 Krantenartikel - Woede over Palestijnse vlag bij voetbalwedstrijd.
 Statistieken op RSSSF.com

Sport in Den Helder
Vriendschappelijk voetbaltoernooi
Sportevenement in Noord-Holland
Voetbalwedstrijd in Nederland